Ле Галь (  или ) — французская фамилия:
  (род. 1959) — французский математик.
 Ле Галь, Марсель (1895—1979) — французская учёная-миколог, специалист по дискомицетам.
 Ле Галь, Патрик (род. 1953) — католический прелат, епископ Тюля, военный ординарий Франции, ныне — вспомогательный епископ архиепархии Лиона